Bandeira steht für:
 Bandeira (Wasserfall), einen Wasserfall in Osttimor
 Pico da Bandeira, einen Berg in Brasilien
 Bandeira (Minas Gerais), eine Gemeinde in Brasilien
 Bandeira, einen Ort im Suco Liurai (Aileu), Osttimor

Bandeira ist der Familienname folgender Personen:
 Alda Bandeira (* 1949), são-toméische Politikerin
 Carlos Eduardo de Sabóia Bandeira Melo (1902–1969), brasilianischer Ordensgeistlicher, katholischer Bischof von Palmas
 Eliana Bandeira (* 1996), portugiesisch-brasilianische Leichtathletin
 Gabriela Bandeira (* 1982), uruguayische Fußballschiedsrichterin
 José Bandeira (* 1961), portugiesischer Fechter
 Manuel Bandeira (1886–1968), brasilianischer Schriftsteller und Dichter
 Otávio Bandeira (* 1963), brasilianischer Ruderer
 Rui Bandeira (* 1973), portugiesischer Sänger
 Samory Bandeira (* 1996), brasilianischer Leichtathlet, siehe Samory Fraga

Siehe auch:
 Sá da Bandeira
 Bandeirantes, Mitglieder von Expeditionstrupps in Brasilien
 Bandera